«Пересла́вец» —

 Переславец — житель города Переславль-Залесский
 Переславец — первая газета, выходившая в городе Переславле